Songbook
Ou ainda:
Songbook: Djavan
Songbook (álbum de Robbie Williams)

Desambiguação